Kabinett Buck bezeichnet verschiedene Landesregierungen Sachsens während der Weimarer Republik unter Wilhelm Buck (SPD):
Kabinett Buck I (1920)
Kabinett Buck II (1920–1922)
Kabinett Buck III (1922–1923)